Nachtwache steht für:

 nächtlicher Objektschutz, siehe Nachtwächter
 Nachtdienst in Pflegeberufen
 Nachtwache (Babylonien), drei nächtliche Zeitabschnitte
 Die Nachtwache, Gemälde von Rembrandt
 Nachtwache (1949), deutscher Spielfilm
 Nightwatch – Nachtwache, dänischer Spielfilm (1994)

Siehe auch:
 Nachtwachen, satirischer Roman (1805)
 Nightwatch
 Night Watch
 Vigil